Cardo cuco puede referirse a:

El nombre común de la planta Carlina corymbosa.
El nombre común de la planta Carlina lanata.
El nombre común de la planta Carthamus arborescens.
El nombre común de la planta Datura ferox.
El nombre común de la planta Eryngium bourgatii.
El nombre común de la planta Eryngium campestre.
El nombre común de la planta Eryngium glaciale.
El nombre común de la planta '''''Picnomon acarna.